Edward Bartoli (né le  à Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada - mort le ) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière  en 1955 avec les Ramblers de Philadelphie dans l'Eastern Hockey League.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1955-1956 || Ramblers de Philadelphie || EHL ||23 ||13 ||10 ||23 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1956-1957 || Philadelphie-Washington || EHL ||51 ||9 ||29 ||38 ||127 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1957-1958 || Clinton-Washington || EHL ||60 ||15 ||19 ||34 ||218 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1958-1959 || Rebels de Louisville || LIH ||56 ||30 ||34 ||64 ||191 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1959-1960 || Wolves de Sudbury || EPHL ||9 ||3 ||1 ||4 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1959-1960 || Rebels de Louisville || LIH ||55 ||48 ||50 ||98 ||229 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Reds de Providence || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1960-1961 || Wolves de Sudbury || EPHL ||10 ||1 ||1 ||2 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Millers de Minneapolis || LIH ||52 ||28 ||47 ||75 ||50 ||8 ||4 ||5 ||9 ||2
|- 
|1961-1962 || Millers de Minneapolis || LIH ||66 ||32 ||68 ||100 ||145 ||4 ||2 ||4 ||6 ||11
|-
|1962-1963 || Millers de Minneapolis || LIH ||70 ||56 ||74 ||130 ||110 ||12 ||9 ||13 ||22 ||30
|- 
|1963-1964 || Bruins de Minneapolis || CPHL ||49 ||20 ||34 ||54 ||699 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1963-1964 || Reds de Providence || LAH ||9 ||1 ||2 ||3 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1964-1965 || Reds de Providence || LAH ||42 ||4 ||7 ||11 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1964-1965 || Bruins de Minneapolis || CPHL ||3 ||0 ||4 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1965-1966 || Ducks de Long Island || EHL ||72 ||45 ||61 ||106 ||145 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1966-1967 || Checkers de Columbus || LIH ||70 ||31 ||72 ||103 ||252 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1967-1968 || Checkers de Columbus || LIH ||71 ||32 ||58 ||90 ||205 ||4 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|1968-1969 || Checkers de Columbus || LIH ||34 ||15 ||21 ||36 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1969-1970 || Komets de Fort Wayne || LIH ||53 ||8 ||12 ||20 ||117 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophée
Ligue internationale de hockey
 Trophée Leo-P.-Lamoureux en 1962-63

Carrière d'Entraîneur
 Checkers de Columbus (LIH) (1968-1969)
 Komets de Fort Wayne (LIH) (1969-1970)
 Université Laurentien (CIAU) (1970-1971)
 Golden Seals de Columbus (LIH) (1972-1973)
 Owls de Columbus (LIH) (1973-1977)
 Owls de Dayton/Grand Rapids (1977-1978)

Notes et références 

Naissance en décembre 1936
Naissance à Grand Sudbury
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rebels de Louisville
Joueur des Millers de Minneapolis
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Checkers de Columbus
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des Ducks de Long Island
Gagnant du trophée Leo-P.-Lamoureux
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Minneapolis
Décès en novembre 2007
Décès à 70 ans